Анатолий Иванишин:
 Иванишин, Анатолий Алексеевич (род. 1969) — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».
 Иванишин, Анатолий Иванович (1907—1967) — советский учёный, специалист по выращиванию махорки и огородных овощей.